Zeller kan syfta på,

Personer
Adolf Guyer-Zeller, schweizisk entreprenör. 
Adrien Zeller, fransk politiker. 
André Zeller, fransk general. 
Berthold Zeller, fransk historiker.
Carl Zeller, österrikisk jurist och kompositör.
Carl August Zeller, tysk pedagog.
Christian Zeller, tysk matematiker.
Christian Heinrich Zeller, tysk pedagog. 
Christopher Zeller, tysk landhockeyspelare. 
Cody Zeller, amerikansk basketspelare. 
Eduard Zeller, tysk teolog och filosof. 
Ella Constantinescu-Zeller, rumänsk bordtennisspelare. 
Eva Zeller, tysk poet. 
Florian Zeller, fransk författare. 
Heidi Zeller-Bähler, schweizisk alpin skidåkare. 
Jo Zeller, schweizisk racerförare.
John Zeller, tysk missionär.  
Jules Zeller, fransk historiker. 
Karl Zeller, tysk matematiker.
Karl Zeller, italiensk politiker.
Katrin Zeller, tysk längdåkare.
Philipp Zeller, tysk landhockeyspelare. 
Philipp Christoph Zeller, tysk entomolog.
Sanford Myron Zeller, amerikansk mykolog. 
Torben Zeller, dansk skådespelare och komiker. 
Tyler Zeller, amerikansk basketspelare. 
Walter Zeller, tysk motorcyklist. 
Walter P. Zeller, kanadensisk affärsman.

Se även
 Zeller (auktor)

Platser
Lac Zeller – en sjö i Québec, Kanada.
Zeller Ach – ett vattendrag i Österrike.
Zeller Glacier – en glaciär i Antarktis. 
Zeller Lake (sjö i Kanada, Manitoba) – sjö i Manitoba, Kanada
Zeller Lake (sjö i Kanada, Ontario) – sjö i Ontario, Kanada.
Zeller See (sjö i Tyskland, Baden-Württemberg, lat 48,00, long 9,65) – sjö i Tyskland.
Zeller See (sjö i Österrike) – sjö i Österrike.